Вос, Йохан (тренер по кикбоксингу)
 Вос, Йохан (шашист)